Whirinaki bezeichnet in Neuseeland
 einen Ort in der Region Northland, Whirinaki (Northland)
 einen Ort in der Region Hawke's Bay, Whirinaki (Hawke's Bay)
 den Whirinaki Forest Park